Българския шампионат на затворен маршрут и писта е дисциплина, при която автомобилите се състезават на затворен път или писта (специално изградени или приспособени за автомобилни състезания трасета), като стартират и финишират на едно и също място. Участват едновременно два и повече автомобила, по едно и също време, на един и същи път, като изминатото разстояние за единица време е определящ фактор за класирането. Състезанието се провежда по асфалтирано трасе. Общата му дължина е 28 – 30 км. Участващите автомобили са разделени в зависимост от характеристиките им, и се състезават в сериите „Спорт“, „Туринг“, „Макси“ и „Лада“.

Отбори и пилоти

Календар

Класиране

Източници 

 Заявки писта Енеос – 2021.pdf
 Заявки писта Бургас – 2021.pdf
 Заявки класиране (изтегляне)

Външни препратки 
 Автомобилна федерация на България
 Pitlane tv
 Rally press

Автомобилни състезания в България